Деми́дов (Деми́дова) — русская фамилия, в том числе династии русских предпринимателей Демидовых, а также топонимы.

Демидов

А 
 Демидов, Акинфий Никитич (1678—1745) — русский предприниматель.
 Демидов, Антон Вячеславович (род. 1984) — председатель Молодой Гвардии Единой России.

Б 
 Демидов, Борис Тихонович (род. 1928) — советский футболист, тренер.

В 
 
 Демидов, Валентин Валентинович (род. 1976) — украинский и российский политик, глава администрации Симферополя в 2021 году.
 Демидов, Валерий Денисович (1946—2018) — советский и российский общественный и хозяйственный деятель, глава города Шахты. 
 
 
 Демидов, Вингалий Николаевич (1937—1978) — сын полка, юный участник Великой Отечественной войны.

Г 
 Демидов, Георгий Георгиевич (1908—1987) — советский инженер, физик, колымский рационализатор, писатель.
 Демидов, Герман Александрович (1927—1979) — Герой Социалистического Труда.

Е 
 
 Демидов, Евдоким Никитич (1713—1782) — российский землевладелец, промышленник, владелец заводов.
 Демидов, Елим Павлович (1868—1943) — тайный советник, российский дипломат, князь Сан-Донато.

И 
 
 Демидов, Игорь Платонович (1873—1946) — кадет, член Государственной Думы.

К 
 Демидов, Кирилл Александрович (род. 1996) — украинский футболист.

М

Н

О

П 
 
 
 Демидов, Прокофий Акинфиевич (1710—1786) — русский предприниматель и меценат, ботаник.

Р 
 Демидов, Ростислав Сергеевич (1922—2017) — полковник, Герой Советского Союза.

С 
 Демидов, Семён Алексеевич (род. 2002) — российский хоккеист.
 Демидов, Серафим Васильевич (род. 1919) — советский архитектор.

Ф 
 Демидов, Фёдор Петрович (1893—1939) — деятель ГПУ/НКВД.

Ю 
 Демидов, Юрий Николаевич (род. 1963) — российский работник органов внутренних дел, генерал-лейтенант.



Двойные фамилии 
 Лопухин-Демидов, Николай Петрович (1836—1910) — генерал-лейтенант, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Демидов — агрогородок в Наровлянском районе Гомельской области.
 Демидов — деревня в Головчицком сельсовете Наровлянского района Гомельской области Беларуси.

Россия 
 Демидов — хутор в Волгоградской области.
 Демидов — город в Смоленской области.

Украина 
 Демидов — село в Киевской области.
 Демидов — село во Львовской области.

Прочее 
 Деловой дом «Демидов» — высотный бизнес-центр в Екатеринбурге.
 Демидов мост — соединяет Казанский и Спасский острова через канал Грибоедова в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.
 Масонская ложа «П. П. Демидов» — ложа № 43 Великой ложи России (Екатеринбург)

См. также